И́горь Святосла́вович Неве́ров (род. ) — советский, российский дипломат. Начальник управления Администрации Президента Российской Федерации по внешней политике с 29 сентября 2018 года.

Биография 
Окончил МГИМО МИД СССР (1978). На дипломатической работе с 1978 года.
 1978—1984 — атташе Посольства СССР в США.
 1984—1987 — сотрудник Отдела США и Канады МИД СССР.
 1987—1992 — второй секретарь Посольства СССР, затем России в США.
 1992—1994 — руководитель отдела военно-политических проблем Департамента Северной Америки МИД России.
 1994—1998 — заместитель директора Департамента Северной Америки МИД России.
 1998—2002 — советник-посланник Посольства России в США.
 Сентябрь 2002 — сентябрь 2009 — директор Департамента Северной Америки МИД России.
 13 сентября 2004 — 16 февраля 2010 — член коллегии МИД России.
 4 сентября 2009 — 7 мая 2014 — Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Швеции.
 С 12 мая 2014 — директор Второго европейского департамента МИД России.
 С 11 августа 2014 — член коллегии МИД России.
 С 29 сентября 2018 — начальник управления администрации Президента Российской Федерации по внешней политике.

Семья 
Жена — Елена Эрнестовна Неверова, преподаватель английского языка в МГИМО.
Имеет двух дочерей.

Собственность и доходы 
Согласно данным, размещенным в декларации, содержащей сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, за 2018 год Игорь Неверов заработал 7 159 396 рублей. Доход его супруги за тот же период составил 1 212 602 рубля. В собственности Неверова находятся земельный участок площадью 775 кв. метров и жилой дом, площадью 152,2 кв. метра. Супруга Игоря Неверова владеет квартирой площадью 62,9 кв. метров. Ещё одна квартира площадью 82 кв. метра принадлежит Игорю Неверову и его супруге на правах совместной собственности. Игорь Неверов также владеет автомобилем марки Вольво S60.

Награды 
 Орден Дружбы (18 августа 2009) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю дипломатическую службу
 Орден Почёта (26 августа 2016) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу

Дипломатический ранг 
Чрезвычайный и полномочный посол (28 июля 2008).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МИД России
 Биография на сайте посольства России в Швеции

Выпускники МГИМО
Дипломаты России
Послы Российской Федерации в Швеции
Чрезвычайные и полномочные послы России
Сотрудники администрации президента России
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса